A Perfect Crime – film del 1921 diretto da Allan Dwan
 A Perfect Crime – romanzo di Peter Abrahams del 1998